Goßler oder Gossler steht für:

 Goßler (Familienname) (Gossler), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gossler (Hanseatengeschlecht), Hamburger Hanseaten- und Adelsgeschlecht
 Goßler (Adelsgeschlecht), böhmische Familie und Adelsgeschlecht
 Goßlerhaus, Herrenhaus in Hamburg-Blankenese
 Goßlers Park, Park in Hamburg-Blankenese
 Gossler-Insel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktika

Siehe auch:
 Goessler, Familienname
 Gößler Wand, Felswand in der Steiermark